Berszienen ist der Name mehrerer Dörfer im ehemaligen Ostpreußen im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Berszienen, Kirchspiel Aulowönen (siehe Kirche Aulowönen), 1928–1946 Birkenhof, Kreis Insterburg, ab 1946: Ogonkowo, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Berszienen, Kirchspiel Grünheide (siehe Kirche Grünheide (Ostpreußen)), Kreis Insterburg, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Berszienen, Kirchspiel Ischdaggen (siehe Kirche Ischdaggen), 1936–1946 Berschienen, Kreis Gumbinnen, ab 1946: Lawrowo, untergegangener Ort im Rajon Gussew
 Berszienen, Kirchspiel Jodlauken (siehe Wolodarowka#Kirche Jodlauken), 1936–1938 Berschienen, 1938–1946 Birklacken, Kreis Insterburg, ab 1946: Prudki, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Berszienen, Kirchspiel Pelleningken (siehe Sagorskoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk)#Kirche), 1936–1938 Berschienen, 1938–1946 Grünbirken, Kreis Insterburg, ab 1946: Archangelskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Berszienen, Kirchspiel Saalau (siehe Kamenskoje (Kaliningrad)#Kirche), 1928–1946 Berlacken, Kreis Insterburg, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk